Марк Клавдий (Marcus Claudius) е име на:

 Марк Клавдий Марцел, няколко римски политици
 Марк Клавдий Умидий Квадрат, 181/182 г. заговорник против император Комод
 Марк Аврелий Клавдий Готик, (Клавдий II Готски), римски император 268 – 270 г.
 Марк Аврелий Клавдий Квинтил (Квинтил), римски император 270 г.
 Марк Клавдий Тацит, римски император 275-276 г.
 Марк Клавдий Фронтон (Marcus Claudius Fronto; † 170 г.), управител на Горна Мизия 168 г.
 Тиберий Клавдий Марк Атилий Брадуа Регил Атик, консул 185 г.

Други:
 Марк Ливий Друз Клавдиан, съдия или претор 50 пр.н.е.
 Марций Клавдий Агрипа, управител на провинция Долна Мизия 218 г.